Sequel (werk), het volgende deel in een serie boeken, films en dergelijke
 Sequel, restletsel na gedeeltelijk herstel van een ziekte of aandoening
 De afkorting van "Structured English Query Language", later afgekort tot SQL
 GM Sequel, een op waterstof rijdende auto van General Motors
 Steinberg sequel, een Digital Audio Workstation van Steinberg